Głąbik – w botanice rodzaj łodygi
 Głąbik – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 głąbik Vahla – jedna z nazw zwyczajowych gatunku ryby – głowika Vahla Lycodes vahlii
 głąbik krakowski – jedna z nazw zwyczajowych sałaty łodygowej Lactuca sativa var. augustana
 Władysław Głąbik – polski aktor